Фатехгарх-Сахиб:

 Фатехгарх-Сахиб — город в индийском штате Пенджаб. 
 Фатехгарх-Сахиб — округ в индийском штате Пенджаб.